Een verkeersweg:
 N445 (België)
 N445 (Frankrijk)
 N445 (Nederland), zie Provinciale weg 445
 N445 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing